Жемчужненский сельсовет

 Жемчужненский сельсовет (Брестская область)

 Жемчужненский сельсовет (Хакасия)